Хмелёва () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1414 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны, под угрозой переселения в СССР, абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе есть греко-католическая церковь св. Архангела Михаила, построенная в 1827 году в классицистическом стиле. Исторические источники упоминают деревянный протестантский костел, который до сих пор не сохранился.

В селе в прошлом произошло несколько фольклорных фестивалей «Маковицкая струна».

Население 
В селе проживает 396 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 40,99%
 русины — 40,99%
 украинцы — 17,28%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 86,42%,
 римо-католики — 9,14%,
 православные — 2,72%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви - 1,23%

Примечания 

Населённые пункты Словакии